Tierras Coloradas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tierras Coloradas, Jalisco, Acatic, 
 Tierras Coloradas, Hidalgo, 
 Tierras Coloradas, Durango, Pueblo Nuevo, 
 Tierras Coloradas, Guanajuato, Jerécuaro, 
 Tierras Coloradas, Nuevo Urecho, 

Robotskapade Mexikoförgreningar